Васи́лий Ани́симов:
 Анисимов, Василий Анисимович (1878—1938) — русский революционер, политик и общественный деятель.
 Анисимов, Василий Афанасьевич (1860—1907) — математик Российской империи.
 Анисимов, Василий Васильевич (1951) — российский предприниматель, миллиардер.
 Анисимов, Василий Иванович (1938) — советский легкоатлет.
 Анисимов, Василий Кондратьевич (1912—1976) — советский танкист, Герой Советского Союза.
 Анисимов, Василий Семёнович (род. 1959) — советский и украинский журналист, общественный деятель.